Edgemere ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Edgemere (Georgia), im Chatham County
 Edgemere (Idaho), im Bonner County
 Edgemere (Maryland), im Baltimore County
 Edgemere (Massachusetts), im Worcester County
 Edgemere (New York), im Queens County
 Edgemere (Pennsylvania), im Pike County
 Edgemere (South Carolina), im Greenwood County